Próxima Estación: Esperanza е вторият соло албум на Ману Чао. Издаден е през 2000 в Европа и през 2001 в САЩ.

Песни 
 Merry Blues
 Bixo
 El Dorado 1997
 Promiscuity
 La Primavera
 Me Gustas Tú
 Denia
 Mi Vida
 Trapped By Love
 Le Rendez Vous
 Mr. Bobby
 Papito
 La Chinita
 La Marea
 Homens
 La Vacaloca
 Infinita Tristeza

Албуми на Ману Чао